Boļeslavs Maikovskis (Bolesław Majkowski) – łotewski oficer policji pomocniczej na służbie niemieckiej
 Bolesław Majkowski – polski kierowca rajdowy

Zobacz też